Velika nagrada Francije 1956 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 1. julija 1956.

Eugenio Castellotti je bil prvič vodilni na dirki, Alfonso de Portago je odpeljal svojo prvo dirko v karieri, Colin Chapman pa edino.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Peter Collins
| Ferrari
| 61
| 2:34:23,4
| 3
| 8
|-
! 2
| 12
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 61
| + 0,3 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 4
|  Jean Behra
| Maserati
| 61
| + 1:29,9
| 7
| 4
|-
! 4
| 10
|  Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 61
| + 1:35,1
| 1
| 4
|-
! 5
| 6
|  Cesare Perdisa Stirling Moss
| Maserati
| 59
| +2 kroga
| 13
| 11
|-
! 6
| 36
|  Louis Rosier
| Maserati
| 58
| +3 krogi
| 12
| 
|-
! 7
| 40
|  Paco Godia
| Maserati
| 57
| +4 krogi
| 17
| 
|-
! 8
| 32
|  Hernando da Silva Ramos
| Gordini
| 57
| +4 krogi
| 14
| 
|-
! 9
| 30
|  Robert Manzon
| Gordini
| 56
| +5 krogov
| 15
| 
|-
! 10
| 24
|  Mike Hawthorn Harry Schell
| Vanwall
| 56
| +5 krogov
| 6
| 
|-
! 11
| 34
|  André Pilette
| Gordini
| 55
| +6 krogov
| 19
| 
|-
! Ods
| 42
|  André Simon
| Maserati
| 41
| Motor
| 20
| 
|-
! Ods
| 8
|  Piero Taruffi
| Maserati
| 40
| Motor
| 16
| 
|-
! Ods
| 44
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 38
| Sklopka
| 11
| 
|-
! Ods
| 38
|  Luigi Villoresi
| Maserati
| 23
| Zavore
| 10
| 
|-
! Ods
| 16
|  Alfonso de Portago
| Ferrari
| 20
| Menjalnik
| 9
| 
|-
! Ods
| 28
|  Maurice Trintignant
| Bugatti
| 18
| Pedal za plin
| 18
| 
|-
! Ods
| 2
|  Stirling Moss
| Maserati
| 12
| Menjalnik
| 8
| 
|-
! Ods
| 22
|  Harry Schell
| Vanwall
| 5
| Motor
| 4
| 
|-
! DNS
| 26
|  Colin Chapman
| Vanwall
| 
| Trčenje
| 5
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1956
1956